Por Vila Salazar pode estar à procura de:
 Vila Salazar - antiga designação colonial da cidade angolana de N'dalatando;
 Vila Salazar - antiga designação colonial da cidade moçambicana de Matola;
 Vila Salazar - antiga designação colonial de Baucau, a segunda cidade de Timor-Leste.

Desambiguação